Річка:
 Тетерівка — річка в Україні
Села:
 Тетерівка — Житомирська область, Житомирський район
 Тетерівка — Черкаська область, Жашківський район